Anexo:Municipios de La Rioja puede referirse a los siguientes anexos:

 Anexo:Municipios de La Rioja (Argentina).
 Anexo:Municipios de La Rioja (España).